Ungerns damlandslag i fotboll representerar Ungern i fotboll på damsidan. Landslaget spelade sin första match den 9 april 1985 hemma mot Västtyskland. De har deltagit i EM-slutspelet en gång, men de har aldrig kvalat in till VM eller OS.

Laguppställning

Se även
 Ungerns herrlandslag i fotboll

Externa länkar
 Ungerska fotbollsförbundet

Källor

Landslag startade 1985
Fotboll i Ungern
Fotbollslandslag
Fotboll